Benga steht für:
 Benga (Sprache), eine Bantusprache
 Benga (Volk), ein Bantuvolk 
 Benga (Musikstil), ein populärer vom Rumba beeinflusster Musikstil in Kenia

Benga ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandru Benga (* 1989), rumänischer Fußballspieler
 Daniel Benga (* 1972), orthodoxer Theologe
 Ioan Benga († 2011), rumänischer Leichtathletiktrainer
 Ota Benga (1881/1884–1916), kongolesischer Pygmäe

Benga ist der Künstlername von:
 Benga (DJ) (* 1986; bürgerlicher Name Beni Uthman), britischer DJ und Produzent